Den Namen Schmiedezunfthaus oder Schmiedezunft tragen folgende Bauwerke:

 Schmiedezunfthaus (Kempten)
 Schmiedezunfthaus (Lindau)
 Schmiedezunfthaus (Memmingen)